Фамилија Куељар има више значења:

 Фамилија Куељар (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Селија Куељар (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику